155 км — железнодорожная платформа в Ярославской области рядом с селом Смоленское, на пересечении с дорогой на Рождествено. Названа по расстоянию от Москвы.

155 км от Москвы. Остановочный пункт электропоездов из Ярославля в южном направлении и из Александрова в северном направлении.

Ближайшие населённые пункты 
 с. Смоленское
 с. Алексино
 с. Давыдово
 с. Нестерово
 с. Романово

Ссылки 
 Расписание электричек. Пл. 155 км.

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Переславский район